Gminy w USA:
 Blue Cane (ang. Blue Cane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Blue Cane (ang. Blue Cane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene